Heinl ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Heinl (* 1947), deutscher Kameramann
 Clemens Heinl (* 1959), deutscher Künstler
 Eduard Heinl (1880–1957), österreichischer Politiker
 Franz Heinl (1880–1950), österreichischer Techniker
 Jacob Heinl (* 1986), deutscher Handballspieler
 Karl Heinl (1898–1961), deutscher Bibliothekar und NS-Kulturfunktionär
 Marian Josef Heinl OPraem (1785–1867), römisch-katholischer Ordenspriester und Abt

Siehe auch:
 Heindl
 Heindel
 Heinle (Begriffsklärung)
 Heinel (Begriffsklärung)